Ханак

Топоним
 Ханак — село в Табасаранском районе Дагестана.

Фамилия
 Ханак, Антон (1875—1934) — австрийский скульптор.

См. также 
 Ханака (значения)